Por Ambler pode estar à procura de:
Ambler (Alasca)
Ambler (Pensilvânia)

Desambiguação